Вёрс — название ручья в Бельгии и лежащей на нём одноимённой деревни в коммуне Вурен.